Vainola ist der Familienname von:

 Allan Vainola (* 1965), estnischer Musiker
 Kätlin Vainola (* 1978), estnische Autorin